Småholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Småholmen, Nagu, Åboland, 
 Småholmen, Lojo, Nyland, 
 Småholmen (vid Långö sund, Raseborg), Nyland, 
 Småholmen (norr om Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Småholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Småholm
Småholmarna
Stora Småholmen
Lillholmen

Robotskapade Finlandförgreningar